

Persone 
 Danilo Lançoni Lacerda – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Derik Lacerda – calciatore brasiliano
 Edmar Halovs'kyj de Lacerda – ex calciatore brasiliano naturalizzato ucraino
 Gabriel Lacerda – calciatore brasiliano
 Genival Lacerda – cantante, compositore e musicista brasiliano
 Jonathan Lacerda – calciatore uruguaiano
 José Pereira de Lacerda – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 Thiago Lacerda – attore, modello ed ex nuotatore brasiliano di origini portoghesi

Altro 
 10694 Lacerda –  asteroide della fascia principale
 Elevador Lacerda – ascensore di Salvador de Bahia
 Nova Lacerda – comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso